Revolver:

 Revolver — сьомий альбом гурту The Beatles.
 Revolver (пісня) — другий і останній сингл Мадонни з компіляції хітів Celebration
 Revolverlution — восьмий студійний альбом гурту Public Enemy.
 Velvet Revolver — американський рок-гурт.

Див. також 
 Револьвер (значення)